Ez a szócikk a CIA, azaz a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatóinak listáját tartalmazza.

Jegyzetek

Források 
a Central Intelligence Agency (CIA) weboldala (Hozzáférés: 2011. október 2. – 2011 október 3.)
A Fehér Ház weboldala

 
Amerikai politikai listák